Kabinett Günther steht für folgende Regierungen von Schleswig-Holstein: 

 Kabinett Günther I, Koalition aus CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP von Juni 2017 bis Juni 2022
 Kabinett Günther II, Koalition aus CDU und Bündnis 90/Die Grünen seit Juni 2022